Ludwig von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Ludwig Ernst von Braunschweig-Wolfenbüttel (1718–1788), Prinz aus dem Haus der Welfen sowie kaiserlicher und niederländischer Feldmarschall
 Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel (1671–1735), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg und Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, siehe Ludwig Rudolf (Braunschweig-Wolfenbüttel)